Леони́д Ко́шелев:
 Кошелев, Леонид — белорусский певец, солист ВИА «Верасы».
 Кошелев, Леонид Александрович (род. 1979) — узбекский футболист.